Portunus är ett släkte av kräftdjur. Portunus ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Simkrabbor